Ferrocarril Mexicano es una frase, expresión o término que puede aludir a los siguientes artículos:

Ferrocarril en México, es decir, la red ferroviaria pasada o presente en México.
Ferrocarriles Nacionales de México, empresa u organismo público descentralizado, encargada de la operación de los ferrocarriles en México de 1908 al 2001.
 Ferrocarril México-Veracruz, división operativa de FNM para transporte de carga y de pasajeros entre la Ciudad de México y el Puerto de Veracruz.
 Ferromex, compañía transportista de carga, propiedad de Grupo México, y actualmente la mayor concesionaria de la red ferroviaria de México.